Clements Kadalie (1896-1951), un syndicaliste sud-africain ;
 Modibo Kadalie (1943-), un activiste, écologiste, académicien et un militant radical.